Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Fortuna Sittard uit het seizoen 2011/2012.

Selectie

Keepers
  1. Danny Wintjens
  16. Mark Voss

Verdedigers
  26. Rick Geenen
  22. Randel Shakison
  4. Timothy Dreesen
  5. Joeri Schroyen
  2. Fernando Ricksen
  14. Marc Wagemakers
  3. Roel Janssen
  15. Roy Goossens
  30. Suat Usta

Middenvelders
  10. Ramon Voorn
  12. Lars Gulpen
  20. Adnan Secerovic
  6. Yoann de Boer
  28. Wouter Scheelen
  8. Richard Stolte

Aanvallers
  11. Kévin Diaz
  24. Thijs Nieuwland
  23. Mitch Vandegard
  17. Jeremy Lemmens
  27. Rachid Ofrany
  9. Harrie Gommans
  7. Danny Hoesen
  13. Faton Trstena

Staf
  Tiny Ruys (trainer-coach)
  Roel Coumans (assistent-trainer)
  Richard Bessems (keeperstrainer)

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken

Nederlandse voetbalclub 2011/12
2012